O Grande Prêmio da Itália de 2006 foi 6ª etapa do mundial de MotoGP de 2006. Aconteceu no final de semana de 2 a 4 de Junho nos 5.245 km do Mugello Circuit na Itália.

MotoGP

Pole - Sete Gibernau, 1:48.969
Volta rápida - Loris Capirossi, 1:50.195

250 cc

Pole - Jorge Lorenzo, 1:53.787
Volta rápida - Roberto Locatelli, 1:54.749

125 cc

Pole - Lukas Pesek, 1:58.202
Volta rápida - Mattia Pasini, 1:58.677

GPs de MotoGP de 2006
2006
Desporto na Itália em 2006